Активная безопасность — это совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и исключение предпосылок их возникновения, связанных с конструктивными особенностями автомобиля.

Основным предназначением систем активной безопасности автомобиля является предотвращение аварийной ситуации.

Структура 
Наиболее известными и востребованными системами активной безопасности являются:
 Антиблокировочная система тормозов
 Противобуксовочная система
 Внешние световые приборы
 Система курсовой устойчивости
 Система распределения тормозных усилий
 Система экстренного торможения
 Электронная блокировка дифференциала

Имеются также вспомогательные системы активной безопасности (ассистенты), предназначенные для помощи водителю в трудных с точки зрения вождения ситуациях. К таким системам относятся:
 Парктроник
 Адаптивный круиз-контроль
 Система помощи при спуске
 
 Электромеханический стояночный тормоз
 Система обнаружения автомобилей в "слепых зонах"
 Система предупреждения водителя об опасном сближении со впередиедущим автомобилем

См. также 
 Пассивная безопасность автомобиля
 Краш-тест
 Euro NCAP
 Безопасность дорожного движения
 Лосиный тест

Примечания

Ссылки 
Активная безопасность
Автомобильная безопасность